Hong Jeong-ho peut désigner :
 Hong Jeong-ho joueuse sud-coréenne de handball née en 1974, championne olympique en 1992 et championne du monde en 1995 ;
 Hong Jeong-ho,  joueur sud-coréen de football née en 1989.